Atlético Valladolid ist der Name folgender Sportvereine:

 Atlético Valladolid (Fußballverein), mexikanischer Fußballverein aus Morelia
 Club Deportivo Balonmano Atlético Valladolid, spanischer Handballverein aus Valladolid